Di seguito una lista di asteroidi dal numero 492001 al 493000 con data di scoperta e scopritore.

492001-492100 

|-
|492001 - ||  ||  || Mount Lemmon Survey
|-
|492002||  ||  || Spacewatch
|-
|492003||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492004||  ||  || Spacewatch
|-
|492005||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492006||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492007||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492008||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492009||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492010||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492011||  ||  || Spacewatch
|-
|492012||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492013||  ||  || Spacewatch
|-
|492014||  ||  || Spacewatch
|-
|492015||  ||  || CSS
|-
|492016||  ||  || Spacewatch
|-
|492017||  ||  || Spacewatch
|-
|492018||  ||  || CSS
|-
|492019||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492020||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492021||  ||  || Spacewatch
|-
|492022||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492023||  ||  || Spacewatch
|-
|492024||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492025||  ||  || Spacewatch
|-
|492026||  ||  || Spacewatch
|-
|492027||  ||  || Spacewatch
|-
|492028||  ||  || Spacewatch
|-
|492029||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492030||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492031||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492032||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492033||  ||  || Spacewatch
|-
|492034||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492035||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492036||  ||  || Spacewatch
|-
|492037||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492038||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492039||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492040||  ||  || Spacewatch
|-
|492041||  ||  || Spacewatch
|-
|492042||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492043||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492044||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492045||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492046||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492047||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492048||  ||  || Spacewatch
|-
|492049||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492050||  ||  || Spacewatch
|-
|492051||  ||  || Spacewatch
|-
|492052||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492053||  ||  || Spacewatch
|-
|492054||  ||  || Spacewatch
|-
|492055||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492056||  ||  || Spacewatch
|-
|492057||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492058||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492059||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492060||  ||  || WISE
|-
|492061||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492062||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492063||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492064||  ||  || Spacewatch
|-
|492065||  ||  || Spacewatch
|-
|492066||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492067||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492068||  ||  || Spacewatch
|-
|492069||  ||  || Spacewatch
|-
|492070||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492071||  ||  || Spacewatch
|-
|492072||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492073||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492074||  ||  || Spacewatch
|-
|492075||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492076||  ||  || Spacewatch
|-
|492077||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492078||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492079||  ||  || Spacewatch
|-
|492080||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492081||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492082||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492083||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492084||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492085||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492086||  ||  || Spacewatch
|-
|492087||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492088||  ||  || Spacewatch
|-
|492089||  ||  || Spacewatch
|-
|492090||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492091||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492092||  ||  || CSS
|-
|492093||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492094||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492095||  ||  || Spacewatch
|-
|492096||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492097||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492098||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492099||  ||  || Spacewatch
|-
|492100||  ||  || Spacewatch
|-
|}

492101-492200 
 
|-
|492101||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492102||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492103||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492104||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492105||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492106||  ||  || Spacewatch
|-
|492107||  ||  || CSS
|-
|492108||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492109||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492110||  ||  || Spacewatch
|-
|492111||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492112 Jordicamarasa||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492113||  ||  || OAM
|-
|492114||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492115||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492116||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492117||  ||  || Spacewatch
|-
|492118||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492119||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492120||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492121||  ||  || Spacewatch
|-
|492122||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492123||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492124||  ||  || Spacewatch
|-
|492125||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492126||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492127||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492128||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492129||  ||  || Spacewatch
|-
|492130||  ||  || Spacewatch
|-
|492131||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492132||  ||  || OAM
|-
|492133||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492134||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492135||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492136||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492137||  ||  || Spacewatch
|-
|492138||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492139||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492140||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492141||  ||  || Spacewatch
|-
|492142||  ||  || Spacewatch
|-
|492143||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492144||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492145||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492146||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492147||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492148||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492149||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492150||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492151||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492152||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492153||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492154||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492155||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492156||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492157||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492158||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492159||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492160||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492161||  ||  || Spacewatch
|-
|492162||  ||  || Spacewatch
|-
|492163||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492164||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492165||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492166||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492167||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492168||  ||  || Spacewatch
|-
|492169||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492170||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492171||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492172||  ||  || Spacewatch
|-
|492173||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492174||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492175||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492176||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492177||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492178||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492179||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492180||  ||  || Spacewatch
|-
|492181||  ||  || Spacewatch
|-
|492182||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492183||  ||  || Spacewatch
|-
|492184||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492185||  ||  || CSS
|-
|492186||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492187||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492188||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492189||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492190||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492191||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492192||  ||  || OAM
|-
|492193||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492194||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492195||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492196||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492197||  ||  || Spacewatch
|-
|492198||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492199||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492200||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

492201-492300 
 
|-
|492201||  ||  || Spacewatch
|-
|492202||  ||  || Spacewatch
|-
|492203||  ||  || Spacewatch
|-
|492204||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492205||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492206||  ||  || Spacewatch
|-
|492207||  ||  || Spacewatch
|-
|492208||  ||  || LINEAR
|-
|492209||  ||  || Spacewatch
|-
|492210||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|492211||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492212||  ||  || Spacewatch
|-
|492213||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492214||  ||  || Spacewatch
|-
|492215||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492216||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492217||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492218||  ||  || OAM
|-
|492219||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492220||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492221||  ||  || Spacewatch
|-
|492222||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492223||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492224||  ||  || Spacewatch
|-
|492225||  ||  || Spacewatch
|-
|492226||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492227||  ||  || Spacewatch
|-
|492228||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492229||  ||  || LINEAR
|-
|492230||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492231||  ||  || Spacewatch
|-
|492232||  ||  || CSS
|-
|492233||  ||  || Spacewatch
|-
|492234||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492235||  ||  || Spacewatch
|-
|492236||  ||  || Spacewatch
|-
|492237||  ||  || LINEAR
|-
|492238||  ||  || OAM
|-
|492239||  ||  || Spacewatch
|-
|492240||  ||  || Spacewatch
|-
|492241||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492242||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492243||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492244||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492245||  ||  || Spacewatch
|-
|492246||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492247||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492248||  ||  || Spacewatch
|-
|492249||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492250||  ||  || Spacewatch
|-
|492251||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492252||  ||  || Spacewatch
|-
|492253||  ||  || OAM
|-
|492254||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492255||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492256||  ||  || Spacewatch
|-
|492257||  ||  || Spacewatch
|-
|492258||  ||  || Spacewatch
|-
|492259||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492260||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492261||  ||  || CSS
|-
|492262||  ||  || Spacewatch
|-
|492263||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492264||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492265||  ||  || CSS
|-
|492266||  ||  || Spacewatch
|-
|492267||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492268||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492269||  ||  || CSS
|-
|492270||  ||  || Spacewatch
|-
|492271||  ||  || Spacewatch
|-
|492272||  ||  || Spacewatch
|-
|492273||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492274||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492275||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492276||  ||  || Spacewatch
|-
|492277||  ||  || CSS
|-
|492278||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492279||  ||  || Spacewatch
|-
|492280||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492281||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492282||  ||  || Spacewatch
|-
|492283||  ||  || LONEOS
|-
|492284||  ||  || LINEAR
|-
|492285||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492286||  ||  || WISE
|-
|492287||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492288||  ||  || Spacewatch
|-
|492289||  ||  || Spacewatch
|-
|492290||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492291||  ||  || Spacewatch
|-
|492292||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492293||  ||  || Spacewatch
|-
|492294||  ||  || Spacewatch
|-
|492295||  ||  || Spacewatch
|-
|492296||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492297||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492298||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492299||  ||  || CSS
|-
|492300||  ||  || Spacewatch
|-
|}

492301-492400 
 
|-
|492301 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492302 ||  ||  || CSS
|-
|492303 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492304 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492305 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492306 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492307 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492308 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492309 ||  ||  || CSS
|-
|492310 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492311 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492312 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492313 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492314 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492315 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492316 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492317 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492318 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492319 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492320 ||  ||  || OAM
|-
|492321 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492322 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492323 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492324 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492325 ||  ||  || CSS
|-
|492326 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492327 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492328 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492329 ||  ||  || LINEAR
|-
|492330 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492331 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492332 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492333 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492334 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492335 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492336 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492337 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492338 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492339 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492340 ||  ||  || WISE
|-
|492341 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492342 ||  ||  || OAM
|-
|492343 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492344 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492345 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492346 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492347 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492348 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492349 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492350 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492351 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492352 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492353 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492354 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492355 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492356 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492357 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492358 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492359 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492360 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492361 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492362 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492363 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492364 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492365 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492366 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492367 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492368 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492369 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492370 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492371 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492372 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492373 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492374 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492375 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492376 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492377 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492378 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492379 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492380 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492381 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492382 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492383 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492384 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492385 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492386 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492387 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492388 ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492389 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492390 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492391 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492392 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492393 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492394 ||  ||  || CSS
|-
|492395 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492396 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492397 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492398 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492399 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492400 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

492401-492500 
 
|-
|492401 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492402 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492403 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492404 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492405 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492406 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492407 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492408 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492409 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492410 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492411 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492412 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492413 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492414 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492415 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492416 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492417 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492418 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492419 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492420 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492421 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492422 ||  ||  || LONEOS
|-
|492423 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492424 ||  ||  || WISE
|-
|492425 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492426 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492427 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492428 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492429 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492430 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492431 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492432 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492433 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492434 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492435 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492436 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492437 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492438 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492439 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492440 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492441 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492442 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492443 ||  ||  || WISE
|-
|492444 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492445 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492446 ||  ||  || OAM
|-
|492447 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492448 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492449 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492450 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492451 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492452 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492453 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492454 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492455 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492456 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492457 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492458 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492459 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492460 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492461 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492462 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492463 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492464 ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492465 ||  ||  || CSS
|-
|492466 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492467 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492468 ||  ||  || WISE
|-
|492469 ||  ||  || WISE
|-
|492470 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492471 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492472 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492473 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492474 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492475 ||  ||  || WISE
|-
|492476 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492477 ||  ||  || WISE
|-
|492478 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492479 ||  ||  || OAM
|-
|492480 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492481 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492482 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492483 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492484 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492485 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492486 ||  ||  || WISE
|-
|492487 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492488 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492489 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492490 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492491 ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|492492 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492493 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492494 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492495 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492496 ||  ||  || LINEAR
|-
|492497 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492498 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492499 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492500 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

492501-492600 
 
|-
|492501 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492502 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492503 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492504 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492505 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492506 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492507 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492508 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492509 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492510 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492511 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492512 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492513 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492514 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492515 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492516 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492517 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492518 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492519 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492520 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492521 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492522 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492523 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492524 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492525 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492526 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492527 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492528 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492529 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492530 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492531 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492532 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492533 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492534 ||  ||  || WISE
|-
|492535 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492536 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492537 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492538 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492539 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492540 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492541 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492542 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492543 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492544 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492545 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492546 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492547 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492548 ||  ||  || CSS
|-
|492549 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492550 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492551 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492552 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492553 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492554 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492555 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492556 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492557 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492558 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492559 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492560 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492561 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492562 ||  ||  || WISE
|-
|492563 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492564 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492565 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492566 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492567 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492568 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492569 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492570 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492571 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492572 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492573 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492574 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492575 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492576 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492577 ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|492578 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492579 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492580 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492581 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492582 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492583 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492584 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492585 ||  ||  || LINEAR
|-
|492586 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492587 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492588 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492589 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492590 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492591 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492592 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492593 ||  ||  || CSS
|-
|492594 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492595 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492596 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492597 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492598 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492599 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492600 ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

492601-492700 
 
|-
|492601 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492602 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492603 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492604 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492605 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492606 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492607 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492608 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492609 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492610 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492611 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492612 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492613 ||  ||  || LINEAR
|-
|492614 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492615 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492616 ||  ||  || OAM
|-
|492617 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492618 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492619 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492620 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492621 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492622 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492623 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492624 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492625 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492626 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492627 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492628 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492629 ||  ||  || CSS
|-
|492630 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492631 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492632 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492633 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492634 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492635 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492636 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492637 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492638 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492639 ||  ||  || CSS
|-
|492640 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492641 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492642 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492643 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492644 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492645 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492646 ||  ||  || WISE
|-
|492647 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492648 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492649 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492650 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492651 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492652 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492653 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492654 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492655 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492656 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492657 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492658 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492659 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492660 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492661 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492662 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492663 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492664 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492665 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492666 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492667 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492668 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492669 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492670 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492671 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492672 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492673 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492674 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492675 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492676 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492677 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492678 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492679 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492680 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492681 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492682 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492683 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492684 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492685 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492686 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492687 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492688 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492689 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492690 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492691 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492692 ||  ||  || WISE
|-
|492693 ||  ||  || LINEAR
|-
|492694 ||  ||  || WISE
|-
|492695 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492696 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492697 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492698 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492699 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492700 ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

492701-492800 
 
|-
|492701 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492702 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492703 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492704 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492705 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492706 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492707 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492708 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492709 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492710 ||  ||  || WISE
|-
|492711 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492712 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492713 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492714 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492715 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492716 ||  ||  || CSS
|-
|492717 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492718 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492719 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492720 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492721 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492722 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492723 ||  ||  || CSS
|-
|492724 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492725 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492726 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492727 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492728 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492729 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492730 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492731 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492732 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492733 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492734 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492735 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492736 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492737 ||  ||  || LONEOS
|-
|492738 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492739 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492740 ||  ||  || WISE
|-
|492741 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492742 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492743 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492744 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492745 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492746 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492747 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492748 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492749 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492750 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492751 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492752 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492753 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492754 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492755 ||  ||  || OAM
|-
|492756 ||  ||  || WISE
|-
|492757 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492758 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492759 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492760 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492761 ||  ||  || CSS
|-
|492762 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492763 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492764 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492765 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492766 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492767 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492768 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492769 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492770 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492771 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492772 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492773 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492774 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492775 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492776 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492777 ||  ||  || WISE
|-
|492778 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492779 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492780 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492781 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492782 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492783 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492784 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492785 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492786 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492787 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492788 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492789 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492790 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492791 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492792 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492793 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492794 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492795 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492796 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492797 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492798 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492799 ||  ||  || LONEOS
|-
|492800 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

492801-492900 
 
|-
|492801 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492802 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492803 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492804 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492805 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492806 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492807 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492808 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492809 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492810 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492811 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492812 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492813 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492814 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492815 ||  ||  || CSS
|-
|492816 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492817 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492818 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492819 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492820 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492821 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492822 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492823 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492824 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492825 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492826 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492827 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492828 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492829 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492830 ||  ||  || WISE
|-
|492831 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492832 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492833 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492834 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492835 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492836 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492837 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492838 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492839 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492840 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492841 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492842 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492843 ||  ||  || LONEOS
|-
|492844 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492845 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492846 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492847 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492848 ||  ||  || WISE
|-
|492849 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492850 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492851 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492852 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492853 ||  ||  || CSS
|-
|492854 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492855 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492856 ||  ||  || WISE
|-
|492857 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492858 ||  ||  || CSS
|-
|492859 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492860 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492861 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492862 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492863 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492864 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492865 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492866 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492867 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492868 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492869 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492870 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492871 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492872 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492873 ||  ||  || WISE
|-
|492874 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492875 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492876 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492877 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492878 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492879 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492880 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492881 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492882 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492883 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492884 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492885 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492886 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492887 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492888 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492889 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492890 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492891 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492892 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492893 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492894 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492895 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492896 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492897 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492898 ||  ||  || LINEAR
|-
|492899 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492900 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

492901-493000 
 
|-
|492901 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492902 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492903 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492904 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492905 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492906 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492907 ||  ||  || CSS
|-
|492908 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492909 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492910 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492911 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492912 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492913 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492914 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492915 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492916 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492917 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492918 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492919 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492920 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492921 ||  ||  || OAM
|-
|492922 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492923 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492924 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492925 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492926 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492927 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492928 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492929 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492930 ||  ||  || LINEAR
|-
|492931 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492932 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492933 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492934 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492935 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492936 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492937 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492938 ||  ||  || CSS
|-
|492939 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492940 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492941 ||  ||  || LINEAR
|-
|492942 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492943 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492944 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492945 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492946 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492947 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492948 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492949 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492950 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492951 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492952 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492953 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492954 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492955 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492956 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492957 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492958 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492959 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492960 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492961 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492962 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492963 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492964 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492965 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492966 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492967 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492968 ||  ||  || WISE
|-
|492969 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492970 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492971 ||  ||  || LINEAR
|-
|492972 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492973 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492974 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492975 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492976 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492977 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492978 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492979 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492980 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492981 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492982 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492983 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492984 ||  ||  || LINEAR
|-
|492985 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492986 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492987 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492988 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492989 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492990 ||  ||  || CINEOS
|-
|492991 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492992 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|492993 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492994 ||  ||  || WISE
|-
|492995 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|492996 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492997 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492998 ||  ||  || Spacewatch
|-
|492999 ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|493000 ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0492001